Гейл (округ, Алабама)
Гейл (округ, Техас)

Див. також 
 Гейл